Corrin, planète fictive de l'univers de Dune
 Emma Corrin, actrice anglaise